Gustav Adolf (Hagfors) - plaats in Zweden
 Gustav Adolf-staafkerk - kerk in Duitsland
 Gustav Adolfland - streek in Spitsbergen
 Gustav Adolf Larsen - Nederlands fascist
 Gustav-Adolf von Zangen - Duits generaal